Powell kan syfta på:

 Powell – ett namn samt personer med namnet
Powell (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
Scirocco-Powell – brittisk biltillverkare och formel 1-stall.

Geografi

Antarktis 

 Powell Island, ö, 
 Mount Powell,

USA 

 Powell, Alabama –ort, Alabama, DeKalb County, 
 Powell, Texas –ort, Texas, Navarro County, 
 Powell, Ohio –ort, Ohio, Delaware County, 
 Powell, Wyoming –ort, Wyoming, Park County,

Se även
Powell County, Kentucky
Powell County, Montana

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar